Mit Stand August 2022 werden in Japan an 6 Standorten 10 Reaktorblöcke betrieben, 2 weitere Blöcke sind im Bau. Seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima sind 27 Reaktorblöcke endgültig stillgelegt, während weitere 23 Blöcke außer Betrieb, aber noch nicht endgültig stillgelegt sind. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1965 in Betrieb.

In Japan wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 156,2 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 18 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 61,223 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 7,2 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Japan (Quelle: IAEA, Stand: August 2022)
|-
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| Fugen ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| HWLWR ||style="text-align:center"| ATR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 148 ||style="text-align:right"| 165 ||style="text-align:right"| 557 || || || || || ||style="text-align:right"| 8,45
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Fukushima Daiichi ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-3 ||style="text-align:center"| Zerstört ||style="text-align:right"| 439 ||style="text-align:right"| 460 ||style="text-align:right"| 1380 || || || || || ||style="text-align:right"| 82,35
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Zerstört ||style="text-align:right"| 760 ||style="text-align:right"| 784 ||style="text-align:right"| 2381 || || || || || ||style="text-align:right"| 148,15
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Zerstört ||style="text-align:right"| 760 ||style="text-align:right"| 784 ||style="text-align:right"| 2381 || || || || || ||style="text-align:right"| 155,94
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Zerstört ||style="text-align:right"| 760 ||style="text-align:right"| 784 ||style="text-align:right"| 2381 || || || || || ||style="text-align:right"| 154,30
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 760 ||style="text-align:right"| 784 ||style="text-align:right"| 2381 || || || || || ||style="text-align:right"| 156,43
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || || ||style="text-align:right"| 206,65
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Fukushima Daini ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || || ||style="text-align:right"| 205,65
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || || ||style="text-align:right"| 190,64
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || || ||style="text-align:right"| 163,05
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || || ||style="text-align:right"| 161,36
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Genkai ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 529 ||style="text-align:right"| 559 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || || ||style="text-align:right"| 127,67
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 529 ||style="text-align:right"| 559 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || || ||style="text-align:right"| 118,19
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (4-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1127 ||style="text-align:right"| 1180 ||style="text-align:right"| 3423 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 182,94
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (4-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1127 ||style="text-align:right"| 1180 ||style="text-align:right"| 3423 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 156,75
|-
| rowspan="5" style="text-align:left;"| Hamaoka ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 516 ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1593 || || || || || ||style="text-align:right"| 73,63
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 814 ||style="text-align:right"| 840 ||style="text-align:right"| 2436 || || || || || ||style="text-align:right"| 129,57
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1056 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 171,10
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1092 ||style="text-align:right"| 1137 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 130,35
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1325 ||style="text-align:right"| 1380 ||style="text-align:right"| 3926 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 38,95
|-style="background:#F0F0F0;"
| Higashidōri ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 41,90
|-
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Ikata ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 538 ||style="text-align:right"| 566 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || || ||style="text-align:right"| 125,68
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 538 ||style="text-align:right"| 566 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || || ||style="text-align:right"| 115,87
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 846 ||style="text-align:right"| 890 ||style="text-align:right"| 2660 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 126,07
|-style="background:#F0F0F0;"
| JPDR ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-1 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 12 (10) ||style="text-align:right"| 13 ||style="text-align:right"| 90 || || || || || ||style="text-align:right"| 0,01
|-
| rowspan="7" style="text-align:left;"| Kashiwazaki-Kariwa ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 160,13
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 120,88
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 100,28
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 91,85
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1067 ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 136,97
|-
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1315 ||style="text-align:right"| 1356 ||style="text-align:right"| 3926 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 133,58
|-
| style="text-align:center"| 7 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1315 ||style="text-align:right"| 1356 ||style="text-align:right"| 3926 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 116,41
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Mihama ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 2LP ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 320 ||style="text-align:right"| 340 ||style="text-align:right"| 1031 || || || || || ||style="text-align:right"| 60,12
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 470 ||style="text-align:right"| 500 ||style="text-align:right"| 1456 || || || || || ||style="text-align:right"| 101,60
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 780 ||style="text-align:right"| 826 ||style="text-align:right"| 2440 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 171,06
|-
| Monju ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 246 ||style="text-align:right"| 280 ||style="text-align:right"| 714 || || || ||style="text-align:center"| – || ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Ōi ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 4LP ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1120 ||style="text-align:right"| 1175 ||style="text-align:right"| 3423 || || || || || ||style="text-align:right"| 213,32
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 4LP ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 1120 ||style="text-align:right"| 1175 ||style="text-align:right"| 3423 || || || || || ||style="text-align:right"| 231,70
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (4-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1127 ||style="text-align:right"| 1180 ||style="text-align:right"| 3423 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 194,30
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (4-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1127 ||style="text-align:right"| 1180 ||style="text-align:right"| 3423 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 201,80
|-
| Ōma ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1328 ||style="text-align:right"| 1383 ||style="text-align:right"| 3926 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Onagawa ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 498 ||style="text-align:right"| 524 ||style="text-align:right"| 1593 || || || || || ||style="text-align:right"| 81,76
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 796 ||style="text-align:right"| 825 ||style="text-align:right"| 2436 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 81,16
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 796 ||style="text-align:right"| 825 ||style="text-align:right"| 2436 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 43,74
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Sendai ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 846 ||style="text-align:right"| 890 ||style="text-align:right"| 2660 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 210,85
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 846 ||style="text-align:right"| 890 ||style="text-align:right"| 2660 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 199,25
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Shika ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 505 ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1593 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 56,33
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1108 ||style="text-align:right"| 1206 ||style="text-align:right"| 3926 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 29,30
|-
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Shimane ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-3 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 439 ||style="text-align:right"| 460 ||style="text-align:right"| 1380 || || || || || ||style="text-align:right"| 101,88
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 789 ||style="text-align:right"| 820 ||style="text-align:right"| 2436 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 129,18
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1325 ||style="text-align:right"| 1373 ||style="text-align:right"| 3926 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Takahama ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 780 ||style="text-align:right"| 826 ||style="text-align:right"| 2440 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 174,31
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 780 ||style="text-align:right"| 826 ||style="text-align:right"| 2440 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 172,66
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 830 ||style="text-align:right"| 870 ||style="text-align:right"| 2660 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 191,31
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 830 ||style="text-align:right"| 870 ||style="text-align:right"| 2660 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 189,54
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Tōkai ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 137 (159) ||style="text-align:right"| 166 ||style="text-align:right"| 587 || || || || || ||style="text-align:right"| 28,19
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-5 ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1060 (1056) ||style="text-align:right"| 1100 ||style="text-align:right"| 3293 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 221,61
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Tomari ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 550 ||style="text-align:right"| 579 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 90,97
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (2-loop) ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 550 ||style="text-align:right"| 579 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 83,57
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (3-loop) ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 866 ||style="text-align:right"| 912 ||style="text-align:right"| 2660 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 19,62
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Tsuruga ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-2 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 340 (341) ||style="text-align:right"| 357 ||style="text-align:right"| 1070 || || || || || ||style="text-align:right"| 80,05
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M (4-loop) ||style="text-align:center"| Inaktiv ||style="text-align:right"| 1108 (1115) ||style="text-align:right"| 1160 ||style="text-align:right"| 3411 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 185,89
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Japan
 Liste der Kernreaktoren in Japan
 Liste der Kernkraftwerke in Asien

Weblinks

Einzelnachweise 

Japan
!